Liku, falu Niue szigetén
Liku, település Ugandában a Ssese-szigeteken